Фрессанку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Тернье. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02335.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 210 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 151 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 100 были экономически активными, 51 — неактивными (показатель активности — 66,2 %, в 1999 году было 64,6 %). Из 100 активных жителей работали 82 человека (45 мужчин и 37 женщин), безработных было 18 (8 мужчин и 10 женщин). Среди 51 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Фрессанкур

Коммуны департамента Эна